Konstantyn Brâncoveanu, w języku rumuńskim: Constantin Brâncoveanu – hospodar Wołoszczyzny, święty prawosławny
 Constantin Brâncoveanu – stacja metra